Rousselet ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Rousselet  (1765–1846), Bürgermeister von Friedrichsdorf
 Alexandre Rousselet (* 1977), französischer Skilangläufer
 Bernard Rousselet (1935–2012), französischer Schauspieler
 Bruno Rousselet (* 1961), französischer Jazzmusiker
 Charles-Frédéric Rousselet (1795–1881), französischer Bischof
 Charles Frederic Rousselet (1854–1921), britischer Biologe
 François Louis Rousselet de Château-Renault (1637–1716), französischer Adliger, Marschall und Vizeadmiral
 Karl Rousselet (1807–1869), deutscher Fabrikant und Abgeordneter
 Marie-Anne Rousselet (1732–1826), französische Kupferstecherin
 Philippe Rousselet (* 1968), französischer Filmproduzent
 Richard Rousselet (* 1940), belgischer Jazzmusiker